Шестой чемпионат СССР по футболу был разыгран с 2 мая по 17 ноября 1940 года. Победителем стало московское «Динамо» (третий чемпионский титул).

Вместо выбывших в группу «Б» «Электрика» Ленинград и «Динамо» Одесса в группу «А» вышли «Крылья Советов» Москва.

Ленинградский «Сталинец» переименован в «Зенит».

В сентябре, после 20 сыгранных матчей, «по решению секретариата ВЦСПС тбилисская футбольная команда „Локомотив“ за низкие технические результаты исключена из числа участников розыгрыша первенства СССР по футболу». Все результаты с участием «Локомотива» были аннулированы.

После первого круга с 17 очками лидировало ленинградское «Динамо». Во второй половине турнира динамовцы выступили значительно слабее, и завоевали в итоге пятое место. Московское «Динамо» начали чемпионат с новым тренером — Борисом Аркадьевым. Он укрепил состав клуба нападающими Николаем Дементьевым и Сергеем Соловьевым из ленинградского «Динамо», полузащитником Николаем Палыской из столичного «Металлурга» и защитником «Локомотива» Иваном Станкевичем. Игра «бело-голубых» с одноклубниками из Киева, завершившаяся со счетом 8:5, вошла в историю чемпионатов СССР как самая результативная.

До предпоследнего тура вровень с столичным «Динамо» шло «Динамо» из Тбилиси. Но поражение последнего от «Трактора» оставило команду из столицы Грузии на втором месте. Бронзу чемпионата завоевал «Спартак», уступивший во втором круге обоим лидерам.

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Григорий Федотов (ЦДКА), Сергей Соловьев (Динамо (Москва)) — 21 гол.

Опротестованы и переиграны матчи:
 26.06.1940, «Металлург» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) 2:3 (Абрамов, А.Зайцев — Бердзенишвили, Пайчадзе, Панюков (или В.Бережной)?), «Металлург» опротестовал результат (на 80-й минуте защитник москвичей В.Алякринский упал в своей штрафной площади, мяч попал ему в руку, был назначен пенальти), протест принят, матч переигран 17 ноября
 25.08.1940, «Трактор» (Сталинград) — «Локомотив» (Москва) 2:1 (Проценко, Ливенцев — Карцев)

Потуровая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1940
1940